Microchlamylla amabilis () è un mollusco nudibranchio della famiglia Coryphellidae.

Note

Altri progetti 

Coryphellidae